Skid Row – distretto della Downtown di Los Angeles
Skid Row – uno dei primi nomi dei Nirvana
Skid Row – gruppo heavy metal statunitense
Skid Row – gruppo rock irlandese
Skid Row – omonimo album della band statunitense
Skid Row – album di James Ferraro del 2015